Les Championnats d'Europe d'escrime 2019,  édition desdits Championnats d'Europe, se déroulent du 17 au 22 juin 2019 à Düsseldorf, en Allemagne, ville-hôte désignée après le retrait de Luxembourg, qui en avait obtenu l'organisation en 2017. La Coupe des nations y est remportée par l’Italie (), devant la Russie (), qui est la nation avec le plus de titres obtenus (4 médailles d’or), et la France (), la nation-hôte se classant elle  (avec ).

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2018-2019

Liens externes 
 Site Internet officiel de la compétition ;
 Résultats complets et classements sur Ophardt Team (www.fencingworldwide.com).

2019
Escrime
Escrime 2019
Europe 2019
Europe
Sport en Allemagne en 2019
Sport en juin 2019
Événement sportif à Düsseldorf